Qin kan syfta på:

Qin (stat) – en historisk kinesisk stat (900-talet f.Kr.–221 f.Kr.).
Qindynastin – Kinas första kejserliga dynasti  (221–206 f.Kr.).
Qin, Changzhi – ett härad i Shanxi-provinsen i norra Kina.
Qin – ett kinesiskt stränginstrument, se guqin.
Qin (bok) –  en bok om stränginstrumentet qin av Cecilia Lindqvist.

WP:Projekt Kina